Francis Godolphin kan syfta på:

* Sir Francis Godolphin (1540–1608), engelsk parlamentsledamot
 Sir Francis Godolphin (död omkring 1640), engelsk parlamentsledamot
 Francis Godolphin (död 1652), engelsk parlamentsledamot
 Sir Francis Godolphin (1605–1667), engelsk parlamentsledamot
 Francis Godolphin, 2:e earl av Godolphin (1678–1766), brittisk politiker
 Francis Godolphin, 2:e baron Godolphin (1706–1785), brittisk politiker
 Francis Osborne, 1:e baron Godolphin (1777–1850), brittisk politiker